Ez a szócikk tartalmazza a 2013-as Roland Garros női páros mérkőzéseit.

A címvédő a Sara Errani–Roberta Vinci-kettős volt, amely a döntőig ezúttal is eljutott, ott azonban a Jekatyerina Makarova–Jelena Vesznyina-páros 7–5, 6–2-re legyőzte őket.

Kiemeltek 
  Sara Errani /  Roberta Vinci (döntő) 
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (elődöntő)
  Nagyja Petrova /  Katarina Srebotnik (elődöntő)
  '''Jekatyerina Makarova /  Jelena Vesznyina (győztesek)
  Liezel Huber /  María José Martínez Sánchez (első kör)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (első kör)
  Bethanie Mattek-Sands /  Szánija Mirza (harmadik kör, feladták)
  Hszie Su-vej /  Peng Suaj (második kör)
  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (második kör)
  Kristina Mladenovic /  Galina Voszkobojeva (negyeddöntő)
  Anasztaszija Pavljucsenkova /  Lucie Šafářová (negyeddöntő)
  Serena Williams /  Venus Williams (visszaléptek)
  Csang Suaj /  Cseng Csie (harmadik kör)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (első kör)
  Csan Hao-csing /  Darija Jurak (második kör)
  Daniela Hantuchová /  Anabel Medina Garrigues ''(első kör)

Főtábla

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Források
 Eredmények

N2